Synostomina är ett släkte av svampar. Synostomina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synostomina